Cleve är ett efternamn som finns i flera länder och som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:
 Cleve 128
 Kleve 23
 Clewe 4
 van Cleve 1
Tillsammans blir detta 156 personer.

Personer med namnet Cleve eller med varianter av detta namn

Med namnet som geografisk beteckning
 Anna av Kleve (1515–1557), engelsk drottning
 Magdalena av Jülich-Cleve-Berg (1553–1633), furstlig person
 Maria av Kleve (1426–1487), hertiginna av Orléans
 Maria Eleonora av Kleve (1550–1608), hertiginna av Preussen
 Vilhelm V av Kleve (1516–1592), tysk furste

Med namnet som efternamn
 Agnes Cleve-Jonand (1876–1951), svensk konstnär
 Alma Cleve (1845–1927), svensk författare
 Anders Cleve (1937–1985), finlandssvensk författare
 Astrid Cleve (1875–1968), svensk kemist, geolog, botanist och politiker
 Bertil Cleve (1907–1941), svensk författare av barn- och ungdomsböcker
 Cecilia Cleve (död 1819), svensk bibliotekarie
 Cornelius van Cleve (1520–1567), nederländsk konstnär
 Halfdan Cleve (1879–1951), norsk kompositör
 Joos van Cleve (ca 1485–1540), nederländsk konstnär
 Knut Cleve (1914–1982), norsk arkitekt
 Nicolai Cleve Broch (född 1975), norsk skådespelare
 Nils Cleve (1905–1988), finländsk arkeolog, erhöll professors namn
 Oscar Cleve (1906–1991), svensk tecknare
 Per Teodor Cleve (1840–1905), svensk kemist, geolog och oceanograf
 Zacharias Joachim Cleve (1820–1900), finländsk pedagog och filosof

Med namnet som förnamn
 Cleve Livingston (född 1947), amerikansk roddare

Källor

Svenska efternamn